Леонид Ильич Борисов ( — 4 декабря 1972) — русский советский прозаик и эссеист.

Биография 
Отец Борисова был портным, мать служила горничной у профессора Академии художеств Адольфа Шарлеманя. В 1915 — окончание гимназии, военная служба, первая публикация. В 1919 Борисов был в РККА, затем работал в различных советских учреждениях.

Литературную деятельность Борисов начинал как поэт, но известности он достиг только в 1927 благодаря роману «Ход конём», неоднократно переводившемуся на другие языки. В сталинские времена Борисов публиковал только короткие прозаические произведения, которые критиковались из-за их романтической окрашенности.

Отрицательным клеймом был отмечен после партийного постановления 1946 из-за его повести об А. Грине «Волшебник из Гель-Гью» (1945), повесть вызвала также крайне негативную оценку вдовы Грина — Нины Николаевны, но публиковать его не перестали.

В 1955 Борисов написал роман о Жюле Верне, в 1957 — о Стивенсоне, в 1963 он написал повесть, в центре которой судьба Сергея Рахманинова. Биографические произведения Борисова основаны не на научном исследовании, а на личных впечатлениях и вымысле. В конце жизни писал преимущественно воспоминания.

Адреса 
 Малая Пушкарская ул., д. 26
 С июня 1935 г. — Набережная канала Грибоедова, д. 9 (дом с «писательской надстройкой»).

Сочинения 
 Борисов Л. И. Ход конем: Роман в 2-х частях. — Л.: «Прибой», 1927. — 224 с.
 Борисов Л. И. 2 Леонарди 2: [Рассказы]. — Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. — 135, [7] с. 
 Борисов Л. И. Аквариум. — Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1928.
 Борисов Л. И. Галка (сборник рассказов), 1930. 
 Борисов Л. И. Ремонт, 1931
 Борисов Л. И. Работа, 1931
 Борисов Л. И. Весьма возможно, 1933
 Борисов Л. И. Сеанс окончен, 1934
 Борисов Л. И. Начало истории (сборник рассказов), 1938
 Борисов Л. И.  солнце (сборник рассказов), 1940
 Борисов Л. И. Вечерняя заря (сборник рассказов), 1941
 Борисов Л. И. Волшебник из Гель-Гью: Романтическая повесть. Оформление С. Майофиса. Редактор С. Д. Спасский. — Л.: Ленинградское газетно-журнальное и книжное изд-во, 1945. — 176 с., илл.
 Борисов Л. И. Дунайские волны (сборник рассказов), 1947
 Борисов Л. И. Повесть о моих друзьях, 1949
 Борисов Л. И. Утро обещает, 1955
 Борисов Л. И. Жюль Верн, 1955
 Борисов Л. И. Под флагом Катрионы, 1957
 Борисов Л. И. Золотой петушок, 1960
 Борисов Л. И. Жестокий воспитатель, 1961
 Борисов Л. И. Щедрый рыцарь, 1962
 Борисов Л. И. В тоске и славе, «Звезда», 1963, № 8-9
 Борисов Л. И. Свои по сердцу, 1966
 Борисов Л. И. Рассказы о певце Фёдоре Шаляпине, 1966
 Борисов Л. И. Драгоценный груз, 1966
 Борисов Л. И. Цветы и слёзы, 1967
 Борисов Л. И. Родители, наставники, поэты… Книга в моей жизни, 1967
 Борисов Л. И. За круглым столом прошлого. Воспоминания, 1971

Литература 
 
 Тхоржевский С. С. Печальный сюжет // Открыть окно:  Воспоминания и попутные записи. – СПб.: Алетейя., 2002. – С. 157-164.

Примечания

Ссылки 

Биографы
Похороненные на Богословском кладбище